Lhotka kan verwijzen naar meerdere plaatsen in Tsjechië:
 Lhotka (okres Beroun), gemeente in okres Beroun
 Lhotka (okres Frýdek-Místek), gemeente in okres Frýdek-Místek
 Lhotka (okres Jihlava), gemeente in okres Jihlava
 Lhotka (okres Mělník), gemeente in okres Mělník
 Lhotka (okres Přerov), gemeente in okres Přerov
 Lhotka (okres Žďár nad Sázavou), gemeente in okres Žďár nad Sázavou
 Komorní Lhotka, gemeente in okres Frýdek-Místek
 Lhotka nad Labem, gemeente in okres Litoměřice
 Lhotka u Litultovic, gemeente in okres Opava
 Lhotka u Radnic, gemeente in okres Rokycany
 Ostrovec-Lhotka, gemeente in okres Rokycany
 Lhotka (Praag), wijk in het Praagse district Praag 4